Чемпионат мира по дзюдо 2005 года прошёл в Каире (Египет) с 8 по 11 сентября.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты (JudoInside.com)

Сентябрь 2005 года
Дзюдо в Египте
Международные спортивные соревнования в Каире